

Geografia

Austria 
 St. Pantaleon – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 St. Pantaleon-Erla – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten

Zobacz też 
 Nuglar-St. Pantaleon
 Saint-Pantaléon
 Sankt Pantaleon
 św. Pantaleon